Scandal kan syfta på 

 Scandal (film) – en brittisk film från 1989 baserad på Profumoaffären
 Scandal (TV-serie) – en amerikansk tv-serie skapad av Shonda Rhimes
 Scandal (singel) – en singel med rockgruppen Queen
 Scandal (musikgrupp) – japanskt rockband
 Scandal – amerikanskt rockband med Patty Smyth